Прімейра-ліга 2022—2023 (, спонсорська назва ) — 89-ий сезон португальської Прімейра-Ліги.

Телетрансляції 
У Португалії всі матчі транслюються по каналу Sport TV, за винятком домашніх ігор Бенфіки, які транслює власний канал клубу Benfica TV. Також RTP Internacional обов'язково транслює центральний матч туру.

У Бразилії чемпіонат транслюється по комерційному каналу ESPN Brasil, це субліцензія від BandSports. Канали показують основні ігри кожного туру.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представницво за регіонами

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Прімейра-ліга на soccerway 

2023
Португалія
Португалія
2022 у португальському спорті
2023 у португальському спорті